Chavagnes ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

Chavagnes, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire

mit Namenszusatz:
Chavagnes-en-Paillers, Gemeinde im Département Vendée
Chavagnes-les-Redoux, Gemeinde im Département Vendée

Siehe auch:
Chavagne, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine